Paul Thomson (1916–2008) – amerykański botanik
 Paul Thomson (1963–1994) – kanadyjski żeglarz, olimpijczyk
 Paul Thomson (ur. 1972) – brytyjski kompozytor muzyki do filmów i gier
 Paul Thomson (ur. 1976) – szkocki muzyk, perkusista zespołu Franz Ferdinand